Резаеї () — іранське прізвище.

Відомі носії:

 Гасем Резаеї (1985) — іранський борець, олімпійський чемпіон
 Рахман Резаеї (1975) — іранський футболіст, тренер